Il tabellone singolare maschile del Wellington Challenger 1993, torneo di tennis che fa parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1993, è stato vinto dallo zimbabwese Byron Black (tds n. 3). In finale ha sconfitto lo statunitense Tommy Ho (tds n. 4) con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-1.

Teste di serie

  Brett Steven (semifinali)
  Robbie Weiss (quarti di finale)
  Byron Black (campione)
  Tommy Ho (finale)

  Sláva Doseděl (secondo turno)
  Cristiano Caratti (primo turno)
  Roger Smith (secondo turno)
  Dirk Dier (primo turno)

Altri giocatori

Giocatori passati dalle qualificazioni:

  Patrick Rafter (quarti di finale)
  Brian Dunn (primo turno)
  Brian Devening (primo turno)
  Louis Gloria (secondo turno)

Giocatori entrati in tabellone con una Wild Card:

  Rene Moller (primo turno)
  James Greenhalgh (primo turno)
  Alistair Hunt (primo turno)
  Steven Downs (primo turno)

Giocatori entrati in tabellone come Lucky Losers:

  Peter Moraing (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Wellington Challenger 1993